

Zoologia 
Lumbricus, genere di anellidi appartenente alla sottoclasse oligochaeta.
Lumbricus terrestris, specie appartenente al genere Lumbricus.

Fumetti 
Lombrico, nome italiano che negli anni '70 veniva dato a Nightcrawler, personaggio dei fumetti Marvel Comics. Questa traduzione non è più in uso.